Spindizzy — компьютерная игра с изометрической графикой, выпущенная для нескольких 8-битных домашних компьютеров в 1986 году компанией Electric Dreams Software. Игра сочетает элементы жанра Action и головоломки. Игроки должны преодолеть ряд экранов, исследуя ландшафт, висящий в пространстве. Разработкой руководил Пол Ширли, черпавший вдохновение из игр Ultimate Play The Game, также использовавших изометрическую проекцию.

Игра имела успех в Великобритании и была хорошо принята критиками. Обозреватели хвалили её за визуальное оформление и дизайн, отмечая недостатки звукового оформления. Критики указывали на параллели между Spindizzy и Marble Madness, вышедшей двумя годами ранее на аркадных автоматах.

В 1990-х было выпущено продолжение игры под названием Spindizzy Worlds.

Игровой процесс 

Игровое поле изображено в изометрической проекции. Игрок может выбирать четыре разных точки обзора и переключаться между ними во время игры. Игрок управляет роботом под названием «Устройство гироскопического исследования и картографирования» ( (GERALD), используя клавиатуру или джойстик. Робот может трансформироваться в шар, пирамиду с квадратным основанием и гироскоп. Игроки должны провести робота по уровням в течение отведённого времени. Отпущенное время может увеличиваться путём сбора разбросанных по игровому миру драгоценных камней, и уменьшаться, если игрок падает в бездну. На уровнях находятся наклонные плоскости, коридоры и другие препятствия, не дающие игроку быстро передвигаться. Игра заканчивается, когда истекает время или когда игровой мир полностью исследован.

Примечания 

Компьютерные игры 1986 года
Игры для Amstrad CPC
Игры для Commodore 64
Игры для ZX Spectrum
Игры для 8-битного семейства Atari
Игры для Apple II
Компьютерные игры с изометрической графикой
Компьютерные игры, разработанные в Великобритании